Александровский Пассаж () — крупное и оригинальное историческое здание в Казани, городская достопримечательность. Один из немногих пассажей в России. Построен в 1880—1883 годах.

По проекту В. В. Суслова и Н. И. Поздеева здание возводил петербургский архитектор Генрих Бернардович Руш по заказу купца Александрова.

Здание сочетает элементы модерна и необарокко.

Владелец продал его своей сестре О. С. Александровой-Гейнс, а та подарила здание городу для размещения в нём музея. Однако для городского музея здание оказалось непригодным и здесь разместили меблированные комнаты и магазины. К концу советского периода здание оказалось в состоянии, близком к аварийному. Из-за ослабевших грунтов произошло проседание его северного угла. Ввиду технической сложности реконструкции и тяжёлого экономического положения до и после распада СССР, было предпринято только укрепление фундамента, а восстановление здания затянулось и выполнено пока не полностью.

Главный вход (на ул. Кремлёвскую) акцентирован на высоту 2 этажей портиком с двумя скульптурными фигурами кариатид. Фасады оформлены эклектичным архитектурным декором с преобладанием барочно-ренессансных элементов. Главный купол фасада украшен часами. Интерьеры здания украшены фигурами людей, изображениями масок лиц, лепными украшениями. В середине центрального здания находится светильник — бронзовая статуя женщины, держащей за руку младенца. Некоторое недавнее время окраска здания имела розовые тона, в настоящее время общий тон — изначальный светло-серый с цветовым выделением отдельных элементов.

Пассаж изначально занимал целый квартал, образованный улицами Воскресенкой, Петропавловской, Почтамтской и Черноозёрским бульв. (совр. Кремлёвская, Мусы Джалиля, Лобачевского и Дзержинского). Но позднее, часть торгового квартала, выходящая на угол Воскресенки и Почтамтской, была утрачена. Здесь возвели Чернояровский пассаж.

Примечания

Литература 
 «Казань в памятниках истории и культуры». Казань: Тат. кн. изд-во, 1977.

Ссылки 
 Александровский пассаж в путеводителе по Казани (много фото)
 Александровский пассаж в розовых тонах
 Исторические дома Казани • Александровский пассаж // kazan.ru

Здания и сооружения, заложенные в 1880 году
Торговые здания и сооружения Казани
Пассажи России
Сооружения в стиле эклектики в России
Здания и сооружения Российской империи